Rinde bezeichnet:
 Rinde, äußere, meist härtere Schicht von Pflanzen
 Borke, sichtbarer Teil der Rinde von Pflanzen
 äußere Schicht von Brot, siehe Brotkruste
 äußere Schicht von Käse, siehe Käserinde
 äußere Schicht einer Feuersteinknolle 

Rinde bezeichnet in der Anatomie und Medizin die Außenschicht eines Organs:
 Großhirnrinde, siehe dort auch zur genaueren Gliederung 
 Kleinhirnrinde 
 Nierenrinde 
 Nebennierenrinde 

Siehe auch: